Första matchen i grupp A i Europamästerskapet 2012 spelades den 8 juni 2012 mellan hemmanationen Polen och Grekland, matchen slutade 1-1. Den sista matchen spelades mellan Grekland och Ryssland den 16 juni, matchen slutade 1–0 till Grekland vilket gjorde att de tillsammans med Tjeckien tog sig vidare till kvartsfinal. Det spelades totalt 6 matcher i gruppen, alla möttes en gång. Alla matcher spelades i Polens städer Warszawa och Wrocław. Detta på arenorna Nationalstadion, Warszawa (med en kapacitet på 58 500) och Stadion Miejski, Wrocław (med en kapacitet på 42 771).

Gruppen bestod av 4 lag (siffran inom parentes står för i vilken seedningsgrupp nationen fanns i), Polen (1), Ryssland (2), Grekland (3) och Tjeckien (4). Totalt var det 4 olika grupper i slutspelet för  Europamästerskapet 2012.

Vid vinst fick det vinnande laget 3 poäng samtidigt som det förlorande laget fick 0 poäng. Om en match slutade oavgjord när full tid (90 minuter) hade spelats så fick lagen 1 poäng var. De två förstplacerade lagen gick vidare till kvartsfinal när gruppen var färdigspelad. Tjeckien vann gruppen på 6 poäng. Grekland och Ryssland fick båda slutligen 4 poäng, men Grekland gick vidare på inbördes möten.

Spelartrupperna 

De 4 olika nationernas spelartrupper består av totalt 92 spelare, 23 spelare per nation. Spelarna spelar i klubblag från totalt 15 olika länder, flest spelare spelar i klubblag från Ryssland.

Tabell

Polen mot Grekland 

{{Resultat med trupp|id=POL-GRE
|nr       = 1
|bild     = POL-GRE_2012-06-08.svg
|datum    = 8 juni 2012
|tid      = 18:00 UTC+2
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Robert Lewandowski 
|mål2     =  Dimitris Salpingidis
|arena    = Nationalstadion
|spelplats= Warszawa, Polen
|publik   = 56070
|rapport2  = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare= Roberto Alonso Fernández och 
|fjärdedomare= 
|måldomare   = David Fernández Borbalán och 
|bästespelare= Robert Lewandowski (Polen)
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Ryssland mot Tjeckien 

{{Resultat med trupp|id=RUS-CZE
|nr       = 2
|bild     = RUS-CZE_2012-06-08_no.svg
|datum    = 8 juni 2012
|tid      = 20:45 UTC+2
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 2 – 0
|mål1     = Alan Dzagojev Roman Sjirokov Alan Dzagojev Roman Pavljutjenko 
|mål2     =  Václav Pilař
|arena    = Stadion Miejski
|spelplats= Wrocław, Polen
|publik   = 40803
|rapport2  = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare= Michael Mullarkey och 
|fjärdedomare= 
|måldomare   = Martin Atkinson och 
|bästespelare= Alan Dzagojev (Ryssland)
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Grekland mot Tjeckien 

{{Resultat med trupp|id=GRE-CZE
|nr       = 9
|bild     = GRE-CZE_2012-06-12.svg
|datum    = 12 juni 2012
|tid      = 18:00 UTC+2
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 2
|mål1     = Theofanis Gekas 
|mål2     =  Petr Jiráček Václav Pilař
|arena    = Stadion Miejski
|spelplats= Wrocław, Polen
|publik   = 41105
|rapport2  = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare= Frédéric Cano och 
|fjärdedomare= 
|måldomare   = Fredy Fautrel och 
|bästespelare= Václav Pilař (Tjeckien)
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Polen mot Ryssland 

{{Resultat med trupp|id=POL-RUS
|nr       = 10
|bild     = POL-RUS_2012-06-12 no.svg
|datum    = 12 juni 2012
|tid      = 20:45 UTC+2
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 1
|mål1     = Jakub Błaszczykowski 
|mål2     =  Alan Dzagojev
|arena    = Nationalstadion
|spelplats= Warszawa, Polen
|publik   = 55920
|rapport2  = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare= Jan-Hendrik Salver och 
|fjärdedomare= 
|måldomare   = Florian Meyer och 
|bästespelare= Jakub Błaszczykowski (Polen)
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Tjeckien mot Polen 

{{Resultat med trupp|id=CZE-POL
|nr       = 17
|bild     = CZE-POL_2012-06-16.svg
|datum    = 16 juni 2012
|tid      = 20:45 UTC+2
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = Petr Jiráček 
|arena    = Stadion Miejski
|spelplats= Wrocław, Polen
|publik   = 41480
|rapport2  = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare= Alasdair Ross & 
|fjärdedomare= 
|måldomare   = William Collum & 
|bästespelare=Petr Jiráček (Tjeckien)
|kitlag1  =  
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Grekland mot Ryssland 

{{Resultat med trupp|id=GRE-RUS
|nr       = 18
|bild     = GRE-RUS_2012-06-16_no.svg
|datum    = 16 juni 2012
|tid      = 20:45 UTC+2
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = Giorgos Karagounis 
|arena    = Nationalstadion
|spelplats= Warszawa, Polen
|publik   = 55614
|rapport2  = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare= Stefan Wittberg & 
|fjärdedomare= 
|måldomare   = Markus Strömbergsson & 
|bästespelare= Giorgos Karagounis (Grekland)
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Källor

Externa länkar 
 Europamästerskapet 2012 Grupp A

Grupp A
Sportevenemang i Warszawa
Sport i Wrocław
Warszawa under 2000-talet